Herly, commune française du Pas-de-Calais
 Herly, commune française de la Somme

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France